Многоточие может означать:

 Многоточие — знак препинания.
 «Многоточие» — фильм 2007 года Андрея Эшпая по повести Виктора Некрасова.
 «Многоточие» — российская хип-хоп-группа.